Ranot (în ) este un district (Amphoe) din provincia Songkhla, Thailanda, cu o populație de 67.551 de locuitori și o suprafață de 783,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 73 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Songkhla